

Sigle 
 Bluetooth Low Energy – Una tecnologia wireless Bluetooth a basso consumo energetico.

Codici 
 BLE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Dala, Borlänge, Svezia

Idrografia
 Blé, torrente della Valle Camonica, in provincia di Brescia